

Strip i animirani filmovi 

 Batman, stripovski junak
 Batman (Terry McGinnis), junak crtane serije.
 Batman Beyond, crtana serija iz 1999. o pustolovinama Batmana budućnosti
 The Batman, crtana serija iz 2004.
 Batman protiv Drakule, animirani film iz 2005., baziran na crtanoj seriji iz 2004.

Filmovi 
 Batman (1943.), prva crno-bijela filmksa adaptacija u nastavcima istoimenog stripa
 Batman (1966.), drugi crno-bijeli film, baziran na istoimenoj televizijskoj seriji
 Batman (1989.), prva filmska adaptacija u boji istoimenog stripa u i prvi nastavak prvog filmskog serijala o Batmanu
 Batman se vraća, film snimljen 1992., nastavak prvog dijela
 Batman zauvijek, treći film iz serijala o Batmanu iz 1995.
 Batman i Robin, četvrti dio popularnog filmskog serijala iz 1997.
 Batman: Početak, prvi film Christophera Nolana o Batmanu prikazan 2005.
 Vitez tame (2008), nastavak Batmana:Početak
 Vitez tame: Povratak, treći nastavak Batman: Početak, film iz 2012. godine
 The Batman, film iz 2022. godine, baziran prijašnjim filmovima o Batmanu

Televizijska serija 

 Batman (televizijska serija), prva televizijska serija o Batmanu iz 1966.

Turska 
 Batman (grad)
 Batman (pokrajina)
 Batman (rijeka), pritoka rijeke Dicle